Vau - trecho de um rio, lago ou mar com profundidade suficientemente rasa para passar a pé, a cavalo ou com um veículo;
 Vau (Portugal) - freguesia do concelho de Óbidos;
 Vau (náutica) - viga transversal de um navio;
 Vau (vela) - vigas horizontais num mastro;

Desambiguação